A lény, 1995-ös amerikai sci-fi-thriller
 A lény 2., 1998-as amerikai sci-fi-thriller
 A lény 3., 2004-es amerikai sci-fi-thriller
 A lény 4., 2007-es amerikai sci-fi-thriller